Lebanon Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

Caroline du Nord 
 , du comté de Durham.

Dakota du Nord 
 Lebanon Township du comté de McHenry.

Illinois 
 Lebanon Township du comté de Saint Clair.

Michigan 
 , du comté de Clinton.

Minnesota 
 Apple Valley une ville du comté de Dakota. Avant son incorporation en 1969, il s'agissait du Lebanon Township.

Missouri 
 Lebanon Township, du comté de Cooper.
 Lebanon Township, ancien township du comté de Laclede.

New Jersey 
 Lebanon Township, du comté de Hunterdon.

Ohio 
 , du comté de Meigs.

Pennsylvanie 
 , du comté de Wayne.

Voir aussi 
 North Lebanon Township et South Lebanon Township du comté de Sharp dans l'Arkansas.
 , , , du comté de Lebanon en Pennsylvanie
 Mt. Lebanon Township, du comté d'Allegheny en Pennsylvanie

Homonymie de townships